Vytautas Rapolas Gritėnas (* 16. Dezember 1938 in Karaliai, Siedlung Ramygala, Rajon Panevėžys, Litauen) ist ein litauischer Politiker. Von 2000 bis 2011 war er stellvertretender Bürgermeister der Rajongemeinde Panevėžys.

Leben 
Von 1947 bis 1954 lernte er in der Schule Vadokliai und von 1954 bis 1958 am Gartenbautechnikum Kaunas. 1963 absolvierte er die Kaderschule für Kolchos- und Sowchosmanagement  Dotnuva. Von 1971 bis 1976  studierte er an der Parteihochschule in Vilnius.
Von 1958 bis 1961 leistete er den Sowjetarmeedienst. Von 1997 bis 1999 war er Direktor der UAB „Agrokoncernas“, von 2000 bis 2003, von 2003 bis 2007 und von 2007 bis 2011 stellvertretender Bürgermeister der Rajongemeinde Panevėžys.

Stellvertretender Bürgermeister (Litauen)
Politiker (Rajongemeinde Panevėžys)
Mann
Geboren 1938
Litauer
Absolvent der Parteihochschule Vilnius
Politiker (20. Jahrhundert)
Politiker (21. Jahrhundert)
Sowjetbürger